Sawyer er engelsk for den titel, én, der fælder træer eller håndterer en motorsav, bærer.

Steder 
 Sawyer, Kansas
 Sawyer, Michigan
 Sawyer, North Dakota
 Sawyer, Oklahoma
 Sawyer County, Wisconsin

Personer 
 Chris Sawyer – Skaberen af blandt andet Transport Tycoon og RollerCoaster Tycoon.
 Ray Sawyer – Amerikansk sanger, bedst kendt fra 1970'ernes rock band, Dr. Hook & The Medicine Show.
 Toby Sawyer – Engelsk skuespiller, medvirket i bl.a. en enkelt episode af The Royal (Landsbyhospitalet)
 Sawyer Sweeten – Amerikansk børneskuespiller.

Fiktive personer 
 James "Sawyer" Ford (Lost)
 Peyton Sawyer – en person fra tv-serien One Tree Hill.
 Tom Sawyer, hovedpersonen i flere af den amerikanske forfatter Mark Twains bøger; Birolle i Lost.